Le nationalisme anglophone au Cameroun, est un courant politique et culturel apparu au milieu des années 1980 au Cameroun qui proclame que ses régions anglophones constituent une nation et revendique son autonomie, voire son indépendance. Le nationalisme anglophone vise également à préserver et à promouvoir l'identité et les valeurs propres et distinctives des régions anglophones du Cameroun : ses institutions juridiques, administratives, éducatives et culturelles.

Contexte historique

Premières interactions britanniques (1858-1887) 
Un certain nombre de commerçants européens visitaient librement la baie d'Ambas jusqu'en 1844-1862, lorsque les Britanniques ont conclu des traités commerciaux avec plusieurs chefs de la baie d'Ambas. En 1858, le missionnaire baptiste britannique Alfred Saker a créé un refuge pour les esclaves libérés, qui a ensuite été nommé Victoria en l'honneur de la reine Victoria. En 1884, le Royaume-Uni a établi un protectorat dans la baie d'Ambas avec Victoria (actuel Limbé) comme capitale.

En 1887, les Britanniques ont cédé Victoria et son territoire environnant aux Allemands qui avaient occupé une petite zone de marais adjacente à Douala, à l'est de la baie d'Ambas.

Colonisation allemande (1887-1914) 

Après avoir conquis l'ancien territoire britannique, les Allemands ont entrepris d'étendre le protectorat du Kamerun par une combinaison d'explorations, d'expéditions militaires et de guerres avec les communautés locales qui ont commencé par la soumission du roi Kuva de Buéa après quatre ans de guerre acharnée. En 1891, les Allemands ont finalement pris le contrôle de Buea et de Sasse, qu'ils ont appelé Einsiedel, Bojongo (Engelberg) et les régions de Tiko à travers Bimbia, Victoria, Debundscha, Idenau jusqu'à Bakassi. En 1902, Buea devient la capitale du Kamerun. En 1910, les Allemands ont fait leur entrée à l'intérieur du pays en conquérant des communautés de Muyuka à Nkambé et en rebaptisant la plupart de ces localités : Kumba (Johann Albrechtshoehe), Njila (Kaiser Wilhemsburg), Ossidinge (Agborkem German), Mamfe (Mansfeld), Bangwa, Bali (Baliburg), Mankon (Bande), Kimbo (Kumbo) jusqu'aux régions de Nkambé. Ces territoires nouvellement acquis ont été ajoutés au Kamerun d'origine (futur Cameroun français). D'autres territoires au sud du Congo et du Gabon actuels ont également été ajoutés en tant que Neu Kamerun, ou Nouveau Cameroun, et les territoires du bec de canard acquis du Tchad et de l'Oubangui-Chari (aujourd'hui connus sous le nom de République centrafricaine) ont également fait partie du Kamerun. Ce territoire est resté sous contrôle allemand jusqu'à la Première Guerre mondiale, lorsque l'Allemagne a été vaincue.

Colonisation britannique (1914-1961) 

En 1914, pendant la Première Guerre mondiale, la Grande-Bretagne a revendiqué la zone côtière de la baie d'Ambas, de Tiko à la péninsule de Bakassi en passant par Bimbia, Victoria et Idenau, s'étendant à l'intérieur des terres jusqu'à l'actuel Nkambe, puis plus au nord jusqu'aux régions du lac Tchad. Toute cette bande de territoire s'appelait alors le Cameroun britannique, qui était administré comme un appendice du Nigeria. En 1916, la Grande-Bretagne et la France ont signé un traité connu sous le nom de "Déclaration Simon-Milne", afin de respecter les frontières entre le Cameroun britannique et le Cameroun français. Lorsque l'Allemagne est finalement vaincue en 1918, elle est contrainte de signer les traités de Versailles en 1919, cédant le contrôle de toutes ses colonies aux puissances alliées et associées, y compris le territoire connu depuis 1916 sous le nom de Cameroun britannique. Le 10 juillet 1919, la Grande-Bretagne et la France réitèrent le traité frontalier conclu en 1916 et s'engagent toutes deux à administrer leurs nouveaux territoires coloniaux respectifs conformément à l'article 22 du "Pacte de la Société des Nations". La souveraineté britannique sur le Cameroun méridional britannique a été maintenue jusqu'en 1922, date à laquelle la Société des Nations a fait du Cameroun méridional britannique un territoire sous mandat. 

L'ordonnance sur l'administration du Cameroun britannique de 1924, modifiée par la suite jusqu'en 1929, divise les Camerounais britanniques en "Cameroun du Nord" (administré comme une partie du Nigeria du Nord) et "Cameroun du Sud" (administré comme une partie du Nigeria de l'Est). Lorsque le système du mandat est transformé en système de tutelle en 1946, cet arrangement est à nouveau stipulé dans le décret en conseil du 2 août 1946, qui établit l'administration du Protectorat du Nigeria et du Cameroun sous mandat britannique. Entre-temps, la frontière entre le Cameroun britannique et le Cameroun français a été définie plus précisément dans un accord signé par le gouverneur général du Nigeria et le gouverneur du Cameroun français en 1930 et approuvé par la Grande-Bretagne et la France. En 1953, les représentants du Cameroun méridional au sein de la législature orientale du Nigeria ont demandé à la Grande-Bretagne un statut régional pour le Cameroun méridional avec un siège de gouvernement à Buea. Le décret de 1954 a établi une chambre législative connue sous le nom de Chambre d'assemblée du Cameroun méridional britannique. Un Conseil exécutif a également été créé. Le Cameroun méridional britannique s'est vu accorder une autonomie limitée en tant que quasi-région au sein de la fédération nigériane. La première session de l'Assemblée du Cameroun méridional britannique s'est tenue le 26 octobre 1954. Le  Endeley est devenu le leader du Cameroun méridional britannique. Son titre officiel était celui de chef des affaires gouvernementales, en raison du fait que le Cameroun méridional britannique est une quasi-région et n'est donc que semi-autonome.

En 1958, le Cameroun méridional britannique a obtenu un statut régional complet et est devenu une région autonome et entièrement autonome. Le titre officiel du  Endeley a été changé en Premier ministre. En 1957, les résolutions 1064 (XI) du 26 février 1957 et 1207 (XII) du 13 décembre 1957 des Nations unies ont demandé aux autorités administratives d'accélérer les arrangements pour que les territoires sous tutelle puissent atteindre l'autonomie ou l'indépendance. En 1958, la Chambre d'assemblée et la Chambre des chefs ont demandé la séparation complète du Nigeria et son indépendance totale. En 1959, le parti d'opposition "Kamerun National Democratic Party" (KNDP) remporte les élections, marquant ainsi la première fois en Afrique que le pouvoir passe pacifiquement d'un gouvernement au pouvoir à un parti d'opposition. John Ngu Foncha, leader du KNDP, est devenu le deuxième Premier ministre du Cameroun méridional britannique. En outre, les résolutions 1350 (XIII) du 13 mars 1959 et 1352 (XIV) du 16 octobre 1959 de l'ONU ont demandé à la Grande-Bretagne, l'autorité administrative, d'organiser un plébiscite au Cameroun méridional britannique sous la supervision de l'ONU sur la base des deux "alternatives" suivantes : l'indépendance, en rejoignant le Nigeria comme l'une des régions autonomes de ce pays, ou le Cameroun français dans une fédération à deux États, avec le même statut. En 1960, le Parlement de Westminster à Londres a promulgué une constitution pour le Cameroun méridional britannique, connue sous le nom de Order in Council of Southern Cameroons (Constitution). La Constitution a établi un système de gouvernement parlementaire et ministériel entièrement développé, calqué sur celui du Royaume-Uni. Cette mesure constitutionnelle a été adoptée en même temps que la séparation du Cameroun méridional britannique du Nigeria. Le Cameroun méridional a obtenu le statut de territoire pleinement autonome, bien qu'il reste un territoire sous tutelle des Nations unies, sous l'égide de la Grande-Bretagne.

Plébiscite (1961) 

Les Nations unies avaient décidé de mettre fin à tous les territoires sous mandats à la fin de 1960. Tous les territoires sous tutelle ont obtenu l'indépendance sans condition, mais le Cameroun méridional britannique a dû faire un choix : obtenir l'indépendance en rejoignant la République du Cameroun dans une fédération de deux États égaux ou en rejoignant le Nigeria comme l'une de ses régions fédérées. La raison de cette position était fondée sur le rapport Phillipson de 1959, qui affirmait que le Cameroun méridional n'était pas économiquement capable de se maintenir en tant qu'État indépendant. Les Nations unies ont entamé des pourparlers avec le Cameroun français sur les conditions d'association du Cameroun méridional si le résultat du plébiscite était en faveur d'une fédération des deux pays. Le plébiscite est organisé à la hâte et a lieu en 1961 dans un climat de confusion et de mécontentement profonds : la majorité de la population ne veut rejoindre ni le Nigeria ni le Cameroun français, est en proie à une guerre civile sanglante et possède une culture politique très différente. Le peuple du Cameroun méridional ne pouvait pas comprendre pourquoi on lui avait refusé l'option de l'indépendance. La puissance coloniale a essayé d'empêcher l'émergence de tout type de mouvement indépendantiste, ce qui a fait en sorte que le peuple n'a choisi qu'une des deux options sur la table et aucune autre alternative. N'ayant pas de meilleure option, les Camerounais du Sud ont voté pour s'associer au Cameroun français dans une fédération de deux États, égaux en termes de statut. 

Le 21 avril 1961, la résolution 1608 (XV) des Nations unies a fixé au  octobre 1961 la date de l'indépendance du Cameroun méridional, à la suite d'un vote de l'Assemblée générale des Nations unies au cours duquel 64 pays ont voté en faveur de l'indépendance du Cameroun méridional. Bien que le Cameroun du Sud ait voté pour se joindre au Cameroun français pour obtenir l'indépendance, le Cameroun français a voté contre l'indépendance. Il a été convenu que la Grande-Bretagne, les Nations unies, le Cameroun méridional et le Cameroun français discuteraient ensemble des termes de la fédération.

En juillet 1961, l'ONU et la Grande-Bretagne refusent d'assister à la réunion prévue pour discuter des conditions concrètes de la fédération. Au lieu de cela, seules les délégations du Cameroun du Sud et de la République du Cameroun se sont réunies à Foumban, une ville du Cameroun français. Cependant, au lieu de discussions franches, le président Ahidjo de la République du Cameroun a présenté à la délégation du Cameroun méridional une copie de la constitution du Cameroun français de 1960 et lui a demandé de faire des suggestions d'amendements qui pourraient ou non être prises en compte. La délégation du Cameroun méridional britannique, profondément déçue par l'approche condescendante d'Ahidjo, est rentrée chez elle dans l'espoir que le gouvernement franco-camerounais reconsidère sa position et ouvre la constitution à un amendement qui conviendrait à un État fédéré avec deux partenaires égaux. Cependant, cela n'a pas été le cas. En août 1961, une délégation du Cameroun méridional britannique rencontre des Camerounais français à Yaoundé pour discuter plus avant de la constitution. Là encore, aucun accord n'a été trouvé. Ainsi, bien que le plébiscite ait été l'expression de la volonté de s'associer au Cameroun français, les discussions nécessaires à la rédaction d'un document consensuel et à l'établissement de la base juridique de la fédération n'ont jamais eu lieu, et aucun accord n'a été signé par la suite entre les deux pays.

Rattachement du Cameroun méridional britannique à l'ex-Cameroun français 
Le 1er septembre 1961, le parlement franco-camerounais vote en faveur de la nouvelle constitution. Il s'agissait essentiellement de la version destinée à la conférence de Foumban, rédigée au préalable par Ahidjo et ses conseillers français. Pour être contraignant au regard du droit international, il aurait également dû être voté par le parlement du Cameroun méridional. Cela ne s'est pas produit. L'absence d'accord et de compromis intergouvernementaux est citée par les représentants indépendantistes d'Ambazonie comme une caractéristique essentielle de l'illégalité de l'Union. Une autre préoccupation mentionnée est que la constitution fédérale donne l'impression que le Cameroun français a récupéré le Cameroun du Sud. Pour y parvenir, elle choisit le détour par la forme de la fédération.

Le président français de l'époque, Georges Pompidou, a parlé du Cameroun méridional comme d'un petit cadeau de la reine d'Angleterre à la France. Contrairement à la résolution contraignante 1514 (XV) de l'Assemblée générale des Nations unies du 14 décembre 1960 sur l'octroi de l'indépendance à tous les peuples et pays coloniaux, la Grande-Bretagne transfère le Cameroun méridional à la souveraineté d'un pays étranger, le Cameroun français, et non au gouvernement du Cameroun méridional, comme l'exige le droit international. Le 30 septembre, les administrateurs britanniques quittent le Cameroun méridional. Le jour suivant, l'armée franco-camerounaise a franchi la frontière. Ils ont désarmé l'Aile Mobile (police armée du Sud Cameroun). Elle est décrite comme une prise de pouvoir par la force.30 Un fonctionnaire franco-camerounais a été nommé au poste de gouverneur général du Cameroun méridional. Son titre officiel était Inspecteur fédéral d'administration. Il rend compte directement au Président du Cameroun français. Une série d'autres fonctionnaires franco-camerounais ont suivi, y compris plus tard sa force de police, qui a littéralement pris le contrôle du Cameroun méridional.

Le Cameroun français a été rebaptisé Cameroun oriental et le Cameroun méridional a été rebaptisé Cameroun occidental. En 1965, Augustine N. Jua devient Premier ministre du Cameroun occidental, mais elle est démise par le président Ahidjo en 1968 et remplacée par S. T. Muna. Les conseillers français du président Ahidjo recommandent l'introduction d'écoles bilingues pour éduquer et assimiler les Camerounais du Sud en faveur des Camerounais français. L'objectif est d'absorber lentement les Camerounais du Sud "anglo-saxons" dans l'hémisphère francophone, ce qui ajoute au déploiement massif d'administrateurs du Cameroun oriental. Foncha a exprimé son mécontentement face à l'assimilation progressive et à la marginalisation des habitants de l'ancien Southern Cameroons par Ahidjo. Ahidjo le démet de ses fonctions de vice-président et le remplace par S. T. Muna en 1970. Au printemps 1972, le président Ahidjo déclare organiser un référendum sur la forme de l'État. Les législateurs du Cameroun occidental se sont fortement opposés à cette idée et l'ont rejetée. Sous la contrainte et pour éviter une effusion de sang, ils se sont soumis à la décision d'Ahidjo. Le 20 mai 1972, le référendum est organisé avec un résultat favorable à Ahidjo. L'ensemble du processus a violé l'article 47 de la constitution de la fédération, qui interdit toute tentative de modifier la forme fédérale de l'État. Le nom de l'État est passé de "République fédérale du Cameroun" à "République unie du Cameroun". Il a ensuite divisé le Cameroun occidental en deux parties, qu'il a appelées les provinces du Nord-Ouest et du Sud-Ouest. Les événements survenus entre le  octobre 1961 et le 20 mai 1972 sont davantage décrits comme l'incorporation d'une ancienne colonie dans un autre État ou même comme une annexion rampante que comme une unification. ou même comme une annexion rampante

Montée du nationalisme au Cameroun anglophone 
Le 6 novembre 1982, Ahidjo démissionne et cède le pouvoir à Paul Biya, qui poursuit le programme d'assimilation et les politiques répressives d'Ahidjo. En février 1984, il change le nom officiel du pays de la République unie du Cameroun à la République du Cameroun, nom que portait le Cameroun français avant son unification avec le Cameroun anglophone. Paul Biya a déclaré qu'il avait pris cette mesure pour affirmer la maturité politique du Cameroun et démontrer que le peuple avait dépassé ses barrières linguistiques et culturelles. Il a également supprimé l'une des deux étoiles (dernier symbole de la fédération) et a créé un nouveau drapeau avec une seule étoile, indiquant que le Cameroun méridional n'avait jamais existé en dehors du Cameroun français.

Depuis le milieu des années 1980, le désaccord entre les élites du Cameroun anglophone et le gouvernement central dominé par les francophones est devenu de plus en plus visible. L'exclusion politique, l'exploitation économique unilatérale et l'assimilation culturelle sont de plus en plus ouvertement critiquées.

 - John Ngu Foncha, Lettre de démission de la RDPC (1990)

Dans un mémorandum daté du 20 mars 1985, l'avocat anglophone et président du barreau camerounais, Fongum Gorji Dinka, écrit que le gouvernement de Biya est anticonstitutionnel et annonce que l'ancien Cameroun méridional doit devenir indépendant en tant que République d'Ambazonie. Dinka a été emprisonné au mois de janvier suivant sans procès et est ainsi devenu un "martyr" de la cause séparatiste. Le nom Ambazonie a été utilisé en 1984 par Fon Gorji-Dinka (leader du groupe de défense de l'Ambazonie), lorsque le parlement et le gouvernement de la République du Cameroun ont changé le nom du pays de "République unie du Cameroun" à "République du Cameroun", à partir du nom du Cameroun français d'avant la réunification, la "République du Cameroun". Pour certains, dont Gorji-Dinka, Bernard Fonlon et Carlson Anyangwe, notamment dans l'ancien Cameroun britannique, cela signifiait la dissolution de l'union personnelle de 1961. C'est dans ce sens qu'à partir de 1984, l'Ambazonie a été déclarée comme une intervention du peuple du Cameroun méridional pour restaurer le statut d'État de l'ancien territoire britannique du Cameroun méridional, ce que l'Ambazonie a vu non pas comme un fait accompli d'un seul État camerounais, mais comme une occasion d'engager les deux États dans une "révision constitutionnelle" de leurs relations après 1984. Le groupe de Gorji-Dinka pensait que, par "application de la loi", il devait y avoir une participation égale des deux États qui formaient la défunte fédération dans une nouvelle vision des relations entre leurs pays (la République du Cameroun et le Cameroun du Sud). Dans le document, appelé "nouvel ordre social", la proposition de l'Ambazonie pour la CACIN (Confederation of Independent Cameroon-Ambazonia Nations) a été sommairement rejetée par la République du Cameroun. Au lieu de cela, le leader de l'ARC (Ambazonia Restoration Council), Fon Gorji-Dinka, a été arrêté et jugé pour trahison pour avoir revendiqué le maintien de la souveraineté des "Camerounais du Sud" dans la République d'Ambazonie.

En 1992, Fongum Gorji Dinka, au nom de l'État de la République d'Ambazonie, a intenté une action en justice contre la République du Cameroun et le président Paul Biya sur l'accusation principale d'occupation illégale et forcée de la République du Cameroun depuis la dissolution de la République unie du Cameroun en 1984 et la déclaration de la République d'Ambazonie. Ce procès a été enregistré auprès de la Haute Cour de Bamenda, dans la région du Nord-Ouest du Cameroun, sous le numéro HCB28/92. Il existe des rapports contradictoires sur l'issue de cette affaire.

En 1994, John Ngu Foncha et Salomon Tandeng Muna, tous deux anciens premiers ministres du Cameroun occidental, sont retournés aux Nations unies à New York et ont demandé une autonomie pour le Cameroun anglophone. La mission à l'ONU a précédé à la All Anglophone Conference (AAC I) qui s'est tenue à Buea, réunissant tous les citoyens du Cameroun anglophone qui ont unanimement appelé à la restauration du statut d'État du Cameroun occidental. Une deuxième conférence anglophone (CAA II) s'est tenue à Bamenda, où les décisions de la CAA I ont été réitérées et où le Cameroun français s'est vu accorder un "délai raisonnable" pour accepter un retour à la fédération des deux États, faute de quoi le peuple du Cameroun anglophone n'aurait d'autre choix que de faire renaître son statut d'État et son indépendance. Cependant, la mise en œuvre de la CAA-I et de la CAA-II a été paralysée par les arrestations et les emprisonnements brutaux des dirigeants de la CAA et la fuite en exil de plusieurs autres.

En 2005, la République d'Ambazonie est devenu membre de l'Organisation des nations et des peuples non Représentés (UNPO), qui a été renouvelée en 2018. Dans un arrêt de 2005 de la Cour des droits de l'homme des Nations unies (Pacte international relatif aux droits civils et politiques), dans sa communication 1134/2002, la Cour des droits de l'homme des Nations unies s'est prononcée en faveur de l'indemnisation de Fon Gorji-Dinka pour les violations des droits de l'homme commises à son encontre et pour les assurances qu'il a reçues quant à la jouissance de ses droits civils et politiques.

Le 31 août 2006, la Southern Cameroons Peoples Organisation (SCAPO) a officiellement proclamé l'indépendance de la République d'Ambazonie, qui inclut le territoire contesté de Bakassi.

Organisations politiques nationalistes actuelles 
 Conseil national du sud du Cameroun
 Front social démocrate
 Consortium de la société civile anglophone du Cameroun

Les personnalités du mouvement 

 Sisiku Julius Ayuk Tabe (1965-), ex-premier président de la République auto-proclamée d'Ambazonie
 Lucas Ayaba Cho (1972-)
 Fongum Gorji Dinka (1930-)
 Ebenezer Akwanga (1970-)
 John Fru Ndi (1941-)
 Mancho Bibixy (1984-)
 John Ngu Foncha (1916-1999)
 Emmanuel Mbela Lifafe Endeley (1916-1998)
 Salomon Tandeng Muna (1912-2002)
 Felix Agbor Balla (1970-)
 Bernard Fonlon (1924-1986)

Voir aussi

Articles connexes 
 Crise anglophone au Cameroun
 Forces de défense de l'Ambazonie, groupe armé nationaliste et séparatiste anglophone

Notes et références 

Ambazonie